Fionn Loch kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Fionn Loch (sjö i Storbritannien, lat 58,10, long -5,17), Skottland, Highland, 
 Fionn Loch (sjö i Storbritannien, lat 57,76, long -5,45), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar